Templomok
Santa Maria della Vittoria, nápolyi templom
Santa Maria della Vittoria, római címtemplom